Richard Wilson (Australisch acteur)
 Richard Wilson (beeldhouwer)
 Richard Wilson (schilder)
 Richard Wilson (filmproducent)
 Richard Wilson (politicus) (1934–1990), Amerikaans politicus van de Oglala Lakota-indianen
 Richard Wilson (Schots acteur)